Ramón y Cajal hace referencia a varios artículos:

Personas
 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), científico español.

Lugares

 Hospital Universitario Ramón y Cajal, complejo hospitalario de Madrid.

Ficción
 Ramón y Cajal: Historia de una voluntad, serie de televisión sobre la vida del científico.